Przegląd Filozoficzny () — первый в Польше философский журнал, издаваемый с 1897 года в Варшаве.

История 
Основан Владиславом Верыхой (). С 1909 года журнал выходил под эгидой Польского философского общества. С 1918 года издателем журнала стал Варшавский институт философии, а с 1930 года — Варшавское философское общество. Многолетним главным редактором журнала был Владислав Татаркевич.

В 1949 году журнал был ликвидирован органами власти. Его коммунистической заменой должен был служить журнал , а впоследствии — «Studia Filozoficzne».

В 1992 году  возобновлено издание журнала под названием «Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria». Выходит четыре раза в год. В настоящее время его издателем является Институт философии Варшавского университета, а главным редактором — .

В журнале публикуются статьи, дискуссии, интервью, рецензии, научно-популярные очерки и архивные материалы.

Избранные публикации

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Электронный каталог журнала «Przegląd Filozoficzny» (до 1939 года)

Примечания 

Философские журналы
Печатные издания, возникшие в 1897 году
Журналы Российской империи
Научные журналы Польши
Пресса Варшавы
Ежеквартальные журналы